Freires puede referirse a:

 Freires (La Coruña), parroquia del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña, España.
 Freires (Pontevedra), lugar de la parroquia de Bembrive, municipio de Vigo, provincia de Pontevedra, España.
 Freires (Villalba), aldea de la parroquia de Mourence, municipio de Villalba, provincia de Lugo, España. 
 O Castro dos Freires, lugar de la parroquia de San Martiño de Corvelle, municipio de Pastoriza, provincia de Lugo, España.
 Taboada dos Freires, parroquia del municipio de Taboada, provincia de Lugo, España.